Михаил Вовк:
 Вовк, Михаил Григорьевич (1919—1993) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Вовк, Михаил Павлович (1917—1989) — советский военнослужащий, полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.